Crachier ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Crachier gehört zum Arrondissement La Tour-du-Pin und zum Kanton L’Isle-d’Abeau (bis 2015: Kanton Bourgoin-Jallieu-Sud).

Geografie 
Crachier liegt etwa 27 Kilometer ostnordöstlich von Vienne. Umgeben wird Crachier von den Nachbargemeinden Chèzeneuve im Norden und Nordwesten, Maubec im Nordosten, Saint-Agnin-sur-Bion im Süden und Südosten sowie Artas im Westen und Südwesten.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Notre-Dame de l’Assomption et Saint-Genis

Weblinks 

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes